A bazális (szó szerint: „alapi”) több kifejezés előtagja lehet:

 bazális (filogenetika)
 bazális ganglionok: törzsdúcok az agyban
 alaplemez, avagy bazális lemez: az epitélium által kiválasztott réteg
 bazális (anatómia): az anatómiában az aljzathoz rögzült élőlények (például szivacsok) esetében az aljzat felé mutató anatómiai irány, növényi részek esetében a szervezet fő részéhez való rögzülés felé mutató irány (például levélnyél).
 bazális (orvostudomány): az orvostudományban valamely anyag (például inzulin) legkisebb, az egészséghez vagy az életben maradáshoz még elégséges szintje